Miejscowości w Portugalii:
 Moita – miejscowość i gmina w dystrykcie Setúbal
 Moita – miejscowość w gminie Anadia
 Moita w gminie Sabugal